Il doppio maschile dell'AEGON International 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Non ci sono detentori del titolo perché è la 1ª edizione del torneo maschile.

Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski hanno battuto in finale Travis Parrott e Filip Polášek 6-4, 6-4

Teste di serie

  Lukáš Dlouhý   /  Leander Paes (primo turno)
  Mahesh Bhupathi   /  Mark Knowles (quarti di finale)

  Bruno Soares   /  Kevin Ullyett (semifinali)
  Maks Mirny   /  Andy Ram (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

AEGON International 2009
ATP World Tour 2009